Cet article présente le guide des épisodes de la série télévisée Le Proc.

Épisodes

Épisode 1 : Le Proc

Épisode 2 : Classe tous risques

Épisode 3 : Accident mortel

Épisode 4 : Danger public

Épisode 5 : Contrat sur le proc

Épisode 6 : Le Témoin

Notes et références 

Proc